James Rooney (ou Jim et Jimmy Rooney) est un nom pouvant désigner:

James Rooney (1897-1969), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1935), homme politique américain du Wisconsin
 (né en 1938), musicien américain
James Rooney (né en 1945), joueur écossais et australien de football
 (né en 1956), joueur écossais de football
 (né en 1968), joueur américain de soccer
, entraineur américain de football américain

Voir aussi

Rooney, James